Złotowski, Złotowska, Złotowscy:
 Powiat złotowski
 Eksperyment złotowski

 Złotowski (herb szlachecki)
 Ewa Złotowska (1947–), aktorka teatralna i filmowa, reżyser
 Ignacy Złotowski (1907–1966), fizykochemik jądrowy
 Kosma Tadeusz Złotowski (1964–), polski dziennikarz, polityk, samorządowiec

Zobacz też 
 Złotów (ujednoznacznienie)